А́та Абу ар-Ра́шта (; род. , Рана, Палестина) — руководитель партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» с 2003 года.

Биография 
Полное имя: Абу Ясин Ата бин Халиль бин Ахмад бин Абдулькадир Аль-Хатиб Абу Рашта. Родился в деревне Рана в районе Хеврона в Палестине во времена британского мандата в 1943 году (1362 году по хиджре).

Вследствие Арабо-израильской войны жители покинули деревню, и семейство Абу ар-Рашты переехало в лагерь беженцев около Хеврона. В 1960 году Абу ар-Рашта окончил учёбу в школе имени Хусейна ибн Али в Хевроне, а в 1961 получил аттестат зрелости школы «Ибрахимие» в Иерусалиме.

В этом же году поступил на учёбу в Каирском университете, который окончил в 1966 году с дипломом строительного инженера. Затем работал по специальности в нескольких арабских странах. Опубликовал книгу по теме расчёта количества материалов при строительстве зданий и дорог.

Политическая деятельность 
В середине 50-х годов 20-го века Абу ар-Рашта вступил в партию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»), основную доктрину которой составляет возвращение мусульман к основанному на шариате образу жизни посредством воссоздания Халифата. Плотно сотрудничал с основателем партии Такиуддином Набхани и его преемником (с 1977 года) Абдулькадимом Заллумом.

В 80-е годы Абу ар-Рашта был назначен официальным представителем партии в Иордании. Стал известен в период Войны в Персидском заливе благодаря устроенным им лекциям и публичным дебатам, в том числе дебатам на тему «Атака неокрестоносцев на Аравию и Персидский залив», проведённым в Иерусалимской мечети в Аммане.

Абу ар-Рашта неоднократно подвергался арестам, тюремным заключениям и административным задержаниям со стороны иорданских властей. Вследствие этого в 1998 и 1999 годах был назван организацией Amnesty International «узником совести».

17 марта 2003 года, после того как Абдулькадим Заллум снял с себя полномочия руководителя партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», Абу ар-Рашта был избран главой партии.

Публикации 
 Посредник в расчёте количества материалов при строительстве зданий и дорог

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте организации «Хизб ут-Tахрир» ()
 Биография на украинском сайте организации «Хизб ут-Tахрир» ()

Персоналии:Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International